

Cinema 
 Banger Films – casa di produzione cinematografica canadese
 Banger – film del 2016 diretto da Mike Berry

Musica 
 Banger – singolo di Jme del 2013

Persone 
 Edgar Henry Banger – fumettista britannico
 Nicky Banger – calciatore inglese